Alexandre César Hilarion de La Perrotine (1767-1859), général français ;
 Henri de Dianous de la Perrotine (1845-1881), explorateur et officier français ;
 Hugues-Jean de Dianous de La Perrotine (1914-2008),  archiviste, linguiste et diplomate français.